Nuraghes S'Arena è un cortometraggio del 2017 ideato, scritto e diretto dal regista italiano Mauro Aragoni.

Il protagonista del cortometraggio è il rapper Salmo. La voce fuori campo è di Rodolfo Bianchi.

Trama 
Età del bronzo, il guerriero Arduè partecipa a un torneo sanguinoso in un contesto di riti sciamanici, con la compagnia del suo maestro Bachis, dove alla fine affronterà colui che ha ucciso sua figlia.

Produzione 
Prima opera cinematografica a rappresentare la civiltà nuragica sul grande schermo.
Il budget utilizzato per la realizzazione del film è stato di soli 7.000 euro. Questo budget ridotto è dovuto al fatto che la maggior parte degli artisti coinvolti hanno collaborato a titolo gratuito. Il film è stato girato in Sardegna, tra l'Ogliastra, e la Barbagia nel territorio di Seui.

Distribuzione
Il film dal 19 marzo 2017 è stato distribuito in esclusiva dal canale televisivo Paramount Channel.

Dopo le proiezioni in diverse sale cinematografiche e festival è entrato in concorso ai David di Donatello nella sezione Cortometraggi del 2018.

Note

Collegamenti esterni 
 

Film fantastici